Апорт (команда) при дрессировке собак.
 Апорт (поисковая система) — российский интернет-магазин (ранее — поисковая система).
 Апорт (сорт яблок) — алматинский сорт яблок.
 Апорт (операция) — советская крупная военная операция по обнаружению стратегических подводных лодок США, проведённая в 1985 году.
 Апорт (имущество) — имущество, поступающее акционерному обществу в уплату за акции предприятия.